Aleš Kranjc, slovenski hokejist, * 29. julij 1981, Jesenice. 

Kranjc je od začetka svoje profesionalne kariere v sezoni 1997/98 do sezone 2008/09 igral za HK Acroni Jesenice, v sezoni 2009/10 za Vienna Capitals, v sezoni 2010/11 za Albo Volán, v sezoni 2011/12 pa za České Budějovice v češki ligi, od sezone 2012/13 pa za Kölner Haie v nemški ligi. Z Jesenicami je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 2004/05, 2005/06 in 2007/08. V začetku sezone 2014/15 je prestopil v klub Kuban Krasnodar, ki igra v ligi VHL, po petih odigranih tekmah je prestopil v švedskega drugoligaša Södertälje SK. Za sezono 2015/16 se je vrnil v češko ligo s klubom KLH Chomutov. Po češki prvi ligi je nadaljeval svojo karierno pot zopet v nemčiji, tokrat pri Bad Nauhaimu v DEL2. Na začetku sezone se je udeležil kvalifikacij za Olimpijske igre v MInsku in si skupaj z ekipo priboril še ene Olimpijske igre. V sezoni 2017/2018 je prestopil v Crimmitschau in se udeležil drugih Olimpijskih iger s Slovenijo v PyongChangu kjer je nastopil na vseh tekmah.  

Za slovensko reprezentanco je nastopil na trinajstih svetovnih prvenstvih, od tega sedmih v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem. In tudi na drugih Olimpijskih igrah za Slovenijo v PyongChangu 2018.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 4
| 1
| 5
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 5
| 15
| 20
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 9
| 8
| 17
| +17
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 1
| 6
| 7
| +11
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 2
| 10
| 12
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 4
| 8
| 12
| +16
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 26
| 10
| 19
| 29
|
| 24
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 5
| 5
| 10
|
| 8
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 7
| 6
| 13
|
| 16
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 9
| 12
| 21
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 19
| 15
| 11
| 26
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 10
| 10
| 20
|
| 53
|
| 6
| 6
| 1
| 7
| -2
| 20
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 17
| 15
| 32
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 40
| 11
| 7
| 18
| +9
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 45
| 5
| 17
| 22
| -6
| 46
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +4
| 6
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 49
| 9
| 27
| 36
| +15
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 51
| 10
| 13
| 23
| -11
| 28
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 40
| 3
| 14
| 17
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 10/11
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 11/12
|
| 51
| 2
| 10
| 12
|
| 24
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 12/13
|
| 48
| 5
| 20
| 25
| +9
| 32
|
| 12
| 2
| 5
| 7
| +4
| 12
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 13/14
|
| 36
| 3
| 5
| 8
| +2
| 16
|
| 12
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kuban Krasnodar
| VHL
| 14/15
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 14/15
|
| 11
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 736
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | 433
| bgcolor="#7FFF00" | +58
| bgcolor="#7FFF00" | 741
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Kuban Krasnodar
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti KLH Chomutov
Jeseniški športniki